Ханжéнково () — часть территории Советского района города Макеевка, Донецкая область, Украина. 

Недалеко от него в посёлке Ханженковка (Верхне-Ханженковский Петровский), ныне это село Верхняя Крынка, родился Александр Алексеевич Ханжонков (1877—1945) — основоположник отечественного кинематографа. Начиная с 2002 года, в его честь в Макеевке ежегодно проходит уникальная культурная акция «Дни Ханжонкова на Родине». Макеевку посещают известные кинематографисты и актёры из России и с Украины, акцию поддерживает Дом Ханжонкова в Москве.

Ханженково ныне — большой посёлок с многоэтажными жилыми массивами. Население посёлка составляет 40 007 человек на 2001 год.

Экономика 
Ранее преимущественно угольная промышленность, но в кризис 1990-х годов распалась.
 Ханженковский завод древесных плит (ХЗДП)
 ООО «Салком Плюс» (бывший ОРС)
 Макеевский ремонтный завод
 ООО «Энергокапитал», доменное производство (находится на реконструкции, но из-за боевых действий реконструкция законсервирована, ранее углеобогатительная фабрика ЦОФ «Антрацит»)
 Шахта имени Кирова
 Шахта № 13-бис (закрыта, работает водоотлив)

Транспорт 

Железнодорожная станция Ханженково на соединении линий Ясиноватая-Иловайск и Горловка-Иловайск.

Железнодорожные станции Советская, центральная, Северная, Степная, Кировская, Западная ГП «Макеевпогрузтранс».

Общественный городской транспорт представлен автобусами (марки ПАЗ, ЛАЗ, Богдан, Эталон), маршрутными такси (микроавтобусы Рута 22/23, ГАЗель, Фольксваген, Мерседес), автостанция Ханженково — АС «Советская». Автобусное сообщение представлено следующими маршрутами:
 5а АС «Плехановская» (центр) — АС «Советская» (через пос. Буроз)
 6 АС «Плехановская» (центр) — АС «Советская»
 6а АС "Плехановская" (центр) — АС "Советская" (едет через кольцо 4-13)
 22 «Даки» — АС «Советская»
17 «Шахта № 21» — АС «Советская»
50 АС «Советская» —  пос. Фурманово (едет через мост рынка (внизу ЖД путя жд вокзала "Ханженково") ООО "Десна", проезжает по пос. Собачёвка, доезжает до Кургана и едет через Фурманово по ул. Новочеркасская до АС Советская)
51 АС «Советская» —  пос. «Ханженково-Северный»
 53 АС «Советская» — пос. Нижняя Крынка
 56 ж/д вокзал — АС «Советская» (через пос. Бажанова, Буроз)
 25 АС «Советская» — пос. «Объединённый»

До начала 2000-х годов в районе эксплуатировались троллейбусы:
 7 Детский мир (центр) — пос. Объединённый
 9 пос. Объединённый — АС «Советская»

Основные улицы 
 улица Кирова
 улица Кулабухова
 улица XX Партсъезда
 улица Фрунзе
 улица Ульянова

Улицы второстепенного значения:
 улица Скнарёва
 улица Гаврилова

Социальная сфера 
Одна городская больница № 6, взрослая и детская поликлиники, родильное отделение, стоматологическая поликлиника № 2. Взрослая и детская библиотеки. Стадион «Авангард». Пожарная часть, военизированная горноспасательная часть (ВГСЧ). Храм святой равноапостольной княгини Ольги и Храм святого Николая Чудотворца. Торговля: рынок «Десна», ООО «Вектор» (ранее Первый Республиканский супермаркет, ещё ранее «АТБ»), универмаг «Украина», продуктовые магазины «Визит», «Космос», «Смак», «Кольцо», строительный «Новострой», товары для детей «Детский мир».

Культура 
 Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры им. Воровского"
 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества 2 города Макеевки»
 Центр культуры имени А. Ханжонкова.

Образование 
 Музыкальная школа
 Начальные и общеобразовательные школы № 1, № 80, № 83, № 72, № 41, № 16, № 17, № 19 (Буроз)
 Профессиональное техническое училище № 85, № 106 (горное)

Исторические персоналии 
Александр Алексеевич Ханжонков (Ханжёнков) (27 июля (8 августа) 1877, посёлок Верхне-Ханжёновский, Российская империя) — 26 сентября 1945, Ялта, СССР) — русский и советский предприниматель, организатор кинопроизводства, режиссёр, сценарист, один из пионеров русского кинематографа.

Достопримечательности 
 Курган «Горелая могила»
 Памятник "Скорбящий ангел"
 Памятник "Александру Ханжонкову"
 Памятник "Шубину"
Памятник "Шахтерской Берегине"
 Мемориальная доска Ханжёнкову
 Установлена на ЖД Вокзале в 2000х годах.

См. также 
 Макеевский городской совет
 История Макеевки
 Почётный гражданин Макеевки

География Макеевки